Dmytrivka puede referirse a:

Dmytrivka, localidad del Raión de Bolhrad en el óblast de Odesa (Ucrania).
Dmytrivka, localidad del Raión de Kiliya en el óblast de Odesa (Ucrania).
Dmytrivka, localidad del Raión de Tatarbunary en el óblast de Odesa (Ucrania).